Le  Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans sera organisé à Nakhon Ratchasima (Thaïlande) et se déroulera du 26 juillet au .

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}
								

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Phase finale

Places 17 à 20 

|}

|}

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions individuelles 
MVP :  Xinyue Yuan

Équipe type de la compétition 
Meilleure attaquante :  Ángela Leyva
Meilleures centrales :  Xinyue Yuan,  Audriana Fitzmorris
Meilleure passeuse :  Jordyn Poulter
Meilleures réceptionneuses-attaquantes :  Brayelin Martínez,  Yunlu Wang
Meilleure libero :  Minori Wada

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans

Liens externes 
 Compétition sur le site de la FIVB

2013
Volley-ball feminin moins de 18 ans
Volley-ball feminin moins de 18 ans 2013
Monde féminin moins de 18 ans 2013
Monde feminin moins de 18 ans
2013 en Thaïlande
Sport en juillet 2013
Sport en août 2013